Nicholas Addlery (Kingston, 7 de dezembro de 1981) é um futebolista profissional da Jamaica. Integra atualmente a equipe do Puerto Rico Islanders.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Kingston
Futebolistas da Jamaica
Futebolistas do San Juan Jabloteh
Futebolistas do D.C. United
Futebolistas do Vancouver Whitecaps FC
Jogadores da Seleção Jamaicana de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009